Алимжанов — казахская фамилия.

Известные носители 
 Алимжанов, Ануарбек Турлыбекович (1930—1993) — казахский советский писатель, политический деятель.
 Алимжанов, Аубакир (1903—1969) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Алимжанов, Баянгали Токанович (род. 1954) — советский казахский поэт, писатель, драматург, сатирик, жыршы, акын, режиссёр, сценарист, киноактёр и телеведущий.
 Алимжанов, Бекен Окенович (род. 1947) — казахстанский учёный-аграрий, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан III и IV созывов.
 Алимжанов, Нурлан Баянгалиевич (род. 1984) — казахский актёр, певец, композитор, телеведущий, Заслуженный деятель Казахстана. 
 Алимжанов, Эльмир Эльдарович (род. 1986) — казахстанский фехтовальщик.

 Торшина-Алимжанова, Наталья Вячеславовна (род. 1968) — казахстанская легкоатлетка.